Nintendo DS, um videogame portátil produzido pela Nintendo
 Nintendo DS Lite, uma versão mais fina, com visual mais elegante e melhor definição de imagem do console
 Dragon Slayer, revista de RPG
 Abreviação para dermaseptina
D/s, abreviatura para dominação e submissão
 Darmstádio (Ds), elemento químico
 D.S., canção de Michael Jackson
 DS Automobiles, marca de carros de luxo do Grupo PSA
 Citroën DS, carro produzido pela Citroën

Desambiguações de siglas